Даймънд може да се отнася за:
 Джаред Даймънд (р. 1937), американски биолог
 Дъглас Даймънд (р. 1953), американски икономист
 Луси Даймънд (р. 1970), английска писателка
 Нийл Даймънд (р. 1941), американски музикант